Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier III, se dispute du 16 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Novotná, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Helena Suková.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1989
Zurich
Sport en Suisse en 1989
Tennis en octobre 1989